Уильям Робинсон:  (1836—1912) — британский колониальный администратор, 11-й губернатор Гонконга.
 Робинсон, Уильям (1838—1935) — ирландский ландшафтный архитектор, теоретик, писатель. Идеолог «дикого» английского коттеджного сада.
 Робинсон, Уильям (1870—1940) — британский пловец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Робинсон, Уильям (род. 1936) — британский боксёр.
 Робинсон, Уильям Кливер Фрэнсис (1834—1897) — британский колониальный администратор и композитор, губернатор Западной и Южной Австралии.
  (1872—1944) — английский писатель и художник-иллюстратор, брат художников Томаса и Чарльза Робинсонов. 
 Робинсон, Уильям Элсворт (1861—1918) — американский иллюзионист, погибший во время выступления.